Буке́ () — французская фамилия:
  (1819—1885) — французский математик, ученик Коши.
 Буке, Кароль (род. 1957) — французская актриса.
 Буке, Марсело (род. 1963) — уругвайский актёр, певец и модель.
 Буке, Мартин (1685—1754) — французский учёный и библиотекарь, бенедиктинский монах.
 Буке, Мишель (1925—2022) — французский актёр.
  (1842—1912) — немецкий солдат, участник в Гражданской войны в США.
 Буке, Рудди (род. 1977) — французский футбольный судья.
 Буке, Ян (1926—1990) — нидерландский футболист.

 Буке де ла Грийе, Анатоль (1827—1909) — французский инженер-гидрограф и астроном.

См. также 
 Букке, Евгений Иванович (1877—1920) — русский дирижёр.